Glavice est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Glavice, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Glavice, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Glavice, un village situé dans la municipalité de Sinj, comitat de Split-Dalmatie.

Voir aussi 
Glavica